Моне може да се отнася за:
 Клод Моне (1840 – 1926), френски художник
 Жан Моне (1888 – 1979), френски бизнесмен и политик
 Мармотан Моне – музей в Париж
 Моне (театър) – театър в Брюксел, Белгия